Суперкубок Италии по футболу 1989 года () — 2-й розыгрыш Суперкубка Италии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. Матч состоялся 29 сентября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В нём сошлись победитель Серии А сезона 1988/89 миланский «Интер» и обладатель Кубка Италии сезона 1988/89 генуанская «Сампдория».

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 1988/1989
 Кубок Италии по футболу 1988/1989
 Суперкубок Италии по футболу

1989
Суперкубок Италии 1989
Суперкубок Италии 1989
Суперкубок Италии
События 29 сентября
Сентябрь 1989 года
Футбольные соревнования в Милане
Спорт в Италии в 1989 году